Taranenko ist der Familienname folgender Personen:

 Leanid Taranenko (* 1956), sowjetisch-weißrussischer Gewichtheber, siehe Leanid Taranenka
 Iryna Taranenko-Terelja (* 1966), ukrainische Skilangläuferin